Le nom Jean Colombier est porté par les personnes suivantes :
 Jean Colombier (Toul 1736 – Paris 1789), médecin, chirurgien et hygiéniste français, inspecteur des hôpitaux et réformateur du Service de Santé Militaire ;
 Jean Colombier (°1945 - ), un écrivain français, lauréat du Prix Renaudot en 1990 ;
 Jean Colombier (°1928 - ), un joueur de rugby à XV international français ;
 Jean Colombier (°? - †?), un spéléologue français.

Voir aussi